(англ. «Angelic Layer») — манга, нарисованная женским коллективом мангак CLAMP (5 томов). Была экранизирована студией Bones в виде аниме-сериала (26 серий) (оригинальное название —  кидо: тэнси энджерикку рэйя:). Аниме лицензировано в России компанией «MC Entertainment» и с августа 2008 года транслировалось на телевизионном канале MTV Россия. Сериал также был лицензирован компанией ADV Films.

В сериале несколько различных завершающих музыкальных тем в зависимости от атмосферы серии, кроме того, самостоятельную ценность имеют анонсы следующих серий, являющихся в некоторой степени короткими бонусами, дополняющими сюжетную линию.

Сюжет 
Мисаки Судзухара, 12-летняя школьница, приезжает в Токио и узнаёт, что там приобретает популярность игра «Арена ангелов», в которой каждая суперсовременная кукла-ангел управляется своим игроком. Между этими куклами проходят бои, в которых сражение зависит от способа мышления управляющего игрока. Мисаки создает себе ангела Хикару и начинает сражаться на Арене.

Отличия между аниме и мангой 
Аниме сильно отличается от манги например тем, из-за чего мать Мисаки уехала от дочери. В манге она просто её стеснялась, а в аниме она стала инвалидом и стеснялась показаться такой своей дочери. Также в аниме и в манге различаются конечные пары героев.

Персонажи 
 — девушка, приехавшая в Токио учиться в средней школе в 1 классе. Приехав в Токио, увидела на большом экране, как она говорила, маленького, но сильного белого ангела. Это ангел Афина, ангел её матери. Из-за того, что сама Мисаки невысокая, миниатюрная девочка, а на Арене не имеет значения ни возраст, ни рост, захотела играть в Арену ангелов. Отличается упорством и высокой волей к победе, в то же время считает игру ангелов веселым захватывающим мероприятием, любит встречать и учиться у опытных игроков. Умеет хорошо готовить. Среди игроков известна как "Чудо-новичок" за быстрый игровой рост. Ангел — Хикару. Ангел был назван в честь куклы, которую Мисаки оставила у бабушки с дедушкой. Хикару легкая и быстрая, с легкостью воспроизводит коронные приемы других ангелов, виденные ранее Мисаки.
 Сэйю: Ацуко Эномото

 — подруга Мисаки, они познакомились по дороге, когда Мисаки шла в школу, именно Тамаё дала ей прозвище Мисакити. Позже выяснилось, что Тамаё влюблена в своего друга детства Котаро, любит отрабатывать на нем приемы борьбы. (Ангела не имеет)
 Сэйю: Сацуки Юкино

 — друг Мисаки, он был рядом, когда его сестра Хатоко познакомилась с Мисаки. Очень любит свою сестру и всегда заботится о ней, но нельзя сказать что он хороший братик. Любит Тамаё и позволяет ей использовать себя как объект для тренировок. (Ангела не имеет)
 Сэйю: Дзюн Фукуяма

 — подруга Мисаки, пятилетняя девочка, одна из первых познакомившихся с Мисаки. Она увидела Хикару и сделала для неё платье из своего платка. Победила Хикару на первом соревновании в Токио и обменялась клятвой вместе с Мисаки выиграть чемпионат региона Канто, а позже — победить в национальных играх. Сопровождала Мисаки на национальных играх в качестве "помощника". Среди игроков известна как "Волшебный ребенок" за впечатляющее мастерство в столь юном возрасте. (Ангел — Судзука, по прозвищу «Судзука-скорость света», коронный прием - "Ревущий гром". Все атаки основаны на высокой скорости)
 Сэйю: Юри Сиратори

Другие персонажи 
Судзухара Сюко — мама Мисаки. Из-за рассеянного склероза уехала от Мисаки в ее раннем детстве, познакомилась с Иттяном в Токио и участвовала в разработке ножного протеза, управляемого с помощью мозговых импульсов. Когда начались проблемы с финансированием проекта, именно она подала Иттяну идею наладить массовое производство и продажу ангелов, чтобы заработать денег для продолжения исследований. Известна как "Чемпион" за свои 3 победы подряд на чемпионатах страны. Очень сожалеет, что скрывает от дочери правду о болезни и своей "работе", тем не менее, после финального сражения они счастливо воссоединяются, при этом Сюко начинает ходить. (Ангел — Афина, отличается необыкновенными силой, скоростью, ловкостью, изяществом движений и красотой; коронный прием - "Астральный взрыв", удар сконцентрированной в сферу электрической энергией)

Сёко — тётя Мисаки, сестра Сюко. Мисаки живёт у неё, пока учится в Токио. Очень не любит, когда Мисаки называет её оба-сан, работает на телевидении и берет интервью у участников Арены ангелов. (традиционное обращение к пожилым женщинам).

Ринго — поп-идол и подруга Мисаки. (Ангел — Ранга, коронный прием - "Танец смерти", основанный на использовании ударов "воздухом" для прямых атак)

Дзиноути Сай — подруга Каэде и Мисаки, также известная как "Ледяная машина", начала играть на Арене ангелов после смерти младшей сестры Рин, желавшей создать ангела и играть вместе с Сай. (Ангел — Сирахимэ, коронный прием - "турбо-режим", в который ангел входит после получения сильных повреждений; в "турбо-режиме" ангел отличается повышенными силой и скоростью)

Фудзисаки Мадока — стала подругой Мисаки после того, как попыталась обыграть её, используя мошенничество младшей сестры, Арису. Увлекается кунг-фу. (Ангел — Мао)

Сайто Каэдэ — давняя подруга Сай и любимица публики за красивую улыбку, получила ангела в подарок от коллег отца после потери матери. (Ангел — Бланш, считает ангела своей дочкой, коронный прием - "турбо-режим", в который ангел входит после получения сильных повреждений; в "турбо-режиме" ангел отличается повышенными силой и скоростью)

Иттян (Михара Итиру) — создатель Арены. Влюблён в маму Мисаки, Сюко. Выступает в роли наставника Мисаки, очень любит игру ангелов. Чаще всего именно он поясняет для коллег события во время текущих боев. (Ангела не имеет)

Михара Одзиро — принц и элита Арены, один из друзей Мисаки, по нему сходит с ума множество девушек, его первой любовью была мама Мисаки — Сюко. Однако позже полюбил саму Мисаки, и признался ей в этом после победы Хикару над Волшебником. (Ангел — Волшебник, коронный прием - "волшебное поле"-щит из генерируемого статического электричества, не подпускающий к нему ангелов-соперников)
 Сэйю: Соитиро Хоси

Огата — помощник Иттяна, которого тот постоянно наказывает очередным нарядом за малейшие ошибки или неугодные слова.

Фудзисаки Арису - младшая сестра Мадоки, опытный талантливый конструктор ангелов для старшей сестры. Отказывается заводить ангела из-за того, что плохо умеет их контролировать. Желает создать ангела, способного победить Кобаяси Хатоко и ее ангела Судзуку. Во время сражения Мадоки и Мисаки пыталась мошенничеством вывести из игры Хикару, навесив на нее передатчик для блокирования команд Мисаки. После проигрыша Мадоки Мисаки создает своего ангела и начинает тренироваться для сражения с Хатоко в будущем. (Ангел - Арису)

Список серий

Примечания

Ссылки 
 Angelic Layer  на сайте компании-дистрибьютора Tokyopop.

CLAMP
Bones